Killingtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Killingtjärnet, sjö i Bengtsfors kommun och Åmåls kommun,  (21,8 ha)
Killingtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Killingtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Killingtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn